Leibnitz může být:
geografie
 Leibnitz (Štýrsko) – město ve Štýrsku, Rakousko
 Leibnitz (Magdalensberg), místní část obce Magdalensberg v Korutanech
 Okres Leibnitz, politický okres ve Štýrsku
 Leibnitz (kráter), kráter na Měsíci

příjmení
 Eberhard Leibnitz (1910–1986), německý chemik
 Friedrich III. von Leibnitz (Friedrich III. von Polheim; † 1338), salcburský arcibiskup 
 Heinrich Leibnitz (1811–1889), německý malíř a kreslíř, profesor historie umění na Universität Tübingen
 Heinz Maier-Leibnitz (1911–2000), německý fyzik
 Hermann Maier-Leibnitz (1885–1962), německý průmyslník 
 Robert Leibnitz (1863–1929), německý architekt
 Roman von Leibnitz († 1179), také Roman II. Bischof von Gurk, biskup diecéze Gurk
 Ruth Leibnitz (1928–2011), německá sochařka
 Wolfgang Leibnitz (* 1936), německý pianista

„Leibnitz“ je alternativní zápis jména „Leibniz“, například Gottfried Wilhelm Leibniz – německý filozof, matematik, historik, právník a diplomat

Související články 
 Leibniz
 Leipnitz